In 1912/13 werd het elfde Noordrijns voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. 

FC Solingen 95 werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. De club werd door 1. FC Arminia Bielefeld uitgeschakeld. 

SV Viktoria 03 Duisburg fuseerde met Duisburger FK 99 en werd SV Viktoria 1899 Duisburg. Promovendus BV Ronsdorf fuseerde in december 1922 met Ronsdorfer SC tot VfR 05 Ronsdorf.

A-Klasse

Groep Noord

Groep Zuid

Finale

B-Klasse

Groep A

Groep B

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Noordrijns voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1912/13